Уа может значить:

 Уа — французский остров у южного побережья Бретани.
 Уа — советская автодрезина.

См. также 
 UA (значения)